Stati Uniti d'America
 Belpre – città della Contea di Edwards, Kansas
 Belpre – città della Contea di Washington, Ohio